Сезон 1978 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 41-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 7 квітня по 11 листопада 1978 року. Участь у змаганні узяли 16 команд, одна з яких за результатами сезону полишала елітний дивізіон.

З метою протидії договірним матчам з цього сезону було введено ліміт на нічиї, за які команда могла отримати турнірні очки. У цьому сезоні такий ліміт становив 8 нічийних матчів.

Переможцем сезону стала команда «Динамо» (Тбілісі), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 2-ю в історії.

Підсумкова таблиця

Ігри, голи

Матчі

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

78
СРСР